Název Jedlová má více sídel:

 Jedlová (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Jedlová (Jiřetín pod Jedlovou) – část obce Jiřetín pod Jedlovou v okrese Děčín, v Lužických horách na úbočí hory Jedlová (776 m)
 Jedlová (Stará Voda) – osada v obci Stará Voda v okrese Cheb
 Jedlová – český název města Gödöllő v Maďarsku

a nádraží
 Jedlová (nádraží) v Lužických horách na úpatí hory Jedlová (776 m)
… nebo potok:
 Jedlová (přítok Kamenice) – přítok Kamenice v povodí Jizery

… nebo vrcholů:
 Jedlová hora (382 m) – vrch u Ústí nad Labem
 Jedlová (491 m) – vrchol jihovýchodně od Velké Veleně v okrese Děčín
 Jedlová (530 m) – vrchol severozápadně od Velké Veleně v okrese Děčín
 Jedlová (776 m) – třetí nejvyšší hora Lužických hor, v okrese Děčín, na jejímž úbočí leží osada Jedlová
 Jedlová (853 m) – vrchol v Krušných horách severozápadně od Chomutova s vysílačem
 Jedlová (1089 m) – vrchol severozápadně od Volar v okrese Prachatice
 Jedlová (1175 m) – vrchol severně od Železné Rudy v okrese Klatovy

… a nebo řady ulic v mnoha českých městech.

Slovo Jedlová je součástí názvu:
 Jedlová v Orlických horách – samota v obci Deštné v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou